674 км, 674-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 674 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 927054.
 674 км (платформа КбшЖД) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, на линии Пенза — Ряжск, расположена в Мокшанском районе Пензенской области. Код 633527. В 2021 году переименована в Дачник.
 674 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 797125.
 674 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 303533.

Примечания